Bussy steht für verschiedene Ortschaften 

in der Schweiz:
 die Gemeinde Bussy im Kanton Freiburg
 die Gemeinde Bussy-Chardonney im Kanton Waadt
 die Gemeinde Bussy-sur-Moudon im Kanton Waadt

in Frankreich:
 Bussy (Cher)
 Bussy (Oise)
 Bussy-Albieux
 Bussy-en-Othe
 Bussy-la-Pesle (Côte-d’Or)
 Bussy-la-Pesle (Nièvre)
 Bussy-le-Château
 Bussy-le-Grand mit dem Schloss Bussy-Rabutin
 Bussy-le-Repos (Marne)
 Bussy-le-Repos (Yonne)
 Bussy-lès-Daours
 Bussy-lès-Poix
 Bussy-Lettrée
 Bussy-Saint-Georges
 Bussy-Saint-Martin
 Bussy, Ortschaft in der Gemeinde Izernore im Département Ain

Bussy ist der Familienname folgender Personen: 
 Alain Le Bussy (1947–2010), belgischer Science-Fiction-Autor
 Amadeus de Bussy-Rabutin (* 1682 oder 1683; † 1727), kaiserlicher General und Gesandter
 Antoine Bussy (1794–1882), französischer Apotheker und Chemiker
 Jean-Louis de Bussy-Rabutin (1642–1717), kaiserlicher Feldmarschall
 Kessya Bussy (* 2001), französische Fußballspielerin
 Louis de Clermont, seigneur de Bussy d’Amboise (1549–1579), französischer Adliger
 Michel-Celse-Roger de Bussy-Rabutin (1669–1736), französischer römisch-katholischer Bischof, Kommendatarabt und Mitglied der Académie française
 Rodolphe Weck-Bussy (1826–1861), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Roger de Bussy-Rabutin (1618–1693), französischer Militär und Schriftsteller
 Urs Sury von Bussy (1630–1707), Solothurner Schultheiss und Landvogt

Siehe auch:
 Busy